A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a férfi csapat kardvívást    a hetedik játéknapon, augusztus 3-án rendezték Londonban, az ExCel Exhibition Centre-ben.

Magyar vonatkozás 

A magyar kardcsapatnak nem sikerült kivívnia az indulás jogát, és ezzel a londoni volt az első olyan olimpia, ahol a magyar küldöttség a férfi kardcsapat nélkül vett részt.

Lebonyolítás 

A versenyen induló 8 csapat 8-as táblán egyenes kieséses rendszerben mérte össze erejét. A csapatok a FIE-ranglista alapján kvalifikálták magukat. Egy csapat négy versenyzőből állt (három versenyző és egy csere), a két csapat három-három versenyzője vívott egymással 5 tusig vagy 3 percig. Az asszókban így maximálisan 45 találat volt elérhető.

Tábla

Jegyzetek

Források 
 

Vívás a 2012. évi nyári olimpiai játékokon